Příjmení Wellman nese více různých osobností:

 Brian Wellman (* 1967) – bermudský atlet
 Ricky Wellman (1956–2013) – americký bubeník
 William A. Wellman (1896–1975) – americký filmový režisér